Märtner ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Märtner

Siehe auch:
 Knud Martner (* 1940), dänischer Musikwissenschaftler und Gustav-Mahler-Forscher